Walgreen ist der Familienname von:
 Charles Rudolph Walgreen (1873–1939), US-amerikanischer Unternehmer

Walgreen steht für:
 Walgreens Boots Alliance, US-amerikanische Apothekenkette
 Walgreen-Küste, Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Walgreen Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika